Im Berg ist der Name folgender Orte:

 Im Berg (Bad Peterstal-Griesbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Im Berg (Wermelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Im Berg (Gemeinde Vorau), Rotte in der Gemeinde Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Imberg
 In Berg